Parameleus är ett släkte av skalbaggar. Parameleus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Parameleus